Ниже представлен список исландских футбольных стадионов, отсортированных по вместимости.

Включает в себя все стадионы с вместимостью более 1,000.

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт футбольной ассоциации Исландии (KSI)

Исландия
 
Футбольные стадионы